Bartłomiej Fidler (1865–1920) – polski działacz chłopski, poseł do Rady Państwa
 Joanna Fidler (1971-) – polska aktorka teatralna i filmowa
 Jan Fidler (1872–1938) – polski adwokat, cywilista
 Jimmie Fidler (1898–1988) – amerykański publicysta, dziennikarz, osobowość radiowa i telewizyjna